Stadio 19 maggio di Ankara, in Turchia.
Stadio 19 maggio di Magnesia, in Turchia.
Stadio del 19 maggio di Samsun, in Turchia.